Adoro te devote es uno de los cinco himnos que Santo Tomás de Aquino compuso en honor de Jesús en el Santísimo Sacramento,  a solicitud del  Papa Urbano IV, con motivo de haber establecido por primera vez la Fiesta del Corpus Christi en 1264. El himno se encuentra en el Misal Romano como una oración de acción de gracias para después de la Misa. Se concede una indulgencia parcial a los fieles que recen con devoción este himno. 

Observa el Padre Rainiero Cantalamesa que existe una laude de Jacopone de Todi, compuesta en torno al año 1300, que contiene una clara alusión a la segunda estrofa del «Adoro te devote»: «Visus, tactus, gustus…» . En ella Jacopone imagina una especie de contienda entre los distintos sentidos humanos a propósito de la Eucaristía: tres de ellos (la vista, el tacto y el gusto) dicen que es solo pan, «solo el oído» se resiste, asegurando que «bajo estas formas visibles está escondido Cristo» [1]. Si ello no basta para afirmar que el himno es de Santo Tomás de Aquino, muestra sin embargo que es más antiguo de lo que se pensaba hasta ahora y, al menos por la fecha, no es incompatible con una atribución al Doctor Angélico. Si Jacopone puede aludir a él como a texto conocido, debía haber sido compuesto al menos una veintena de años antes y gozar ya de cierta popularidad.

Letra

Estructura 

El himno consta de 28 versos, con rima pareada. Los primeros 14 versos terminan en consonante y los siguientes 14 en vocal. Los versos son endecasílabos con acento en las sílabas impares.

Véase también 
 Lauda Sion Salvatorem
 Pange lingua
 Verbum Supernum Prodiens
 Tantum ergo
 Acción de gracias después de la comunión

Bibliografía 
  (licencia CC)

Enlaces externos 

Adoro Te Devote en la Enciclopedia Católica (en inglés).
 

Himnos litúrgicos
Canciones del siglo XIII
Literatura medieval
Obras de Tomás de Aquino
Eucaristía